Arosemena ist der Familienname folgender Personen:

 Alcibíades Arosemena (1883–1958), panamaischer Politiker, Präsident 1951/1952

 Florencio Harmodio Arosemena (1872–1945), panamaischer Politiker, Präsident 1928 bis 1931
 Juan Demóstenes Arosemena Barreati (1879–1939), panamaischer Politiker, Präsident 1936 bis 1939
 Otto Arosemena (1925–1984), ecuadorianischer Anwalt und Politiker
 Pablo Arosemena Alba (1836–1920), fünfter Staatspräsident von Panama